Шевица је насеље у Србији у општини Кучево у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 635 становника.

Демографија 
У насељу Шевица живи 653 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 44,4 година (44,8 код мушкараца и 44,2 код жена). У насељу има 242 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,31.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Кучеву
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији